Associazione Italiana Tecnici di Ripresa
 Associazione Italiana Turismo Responsabile
 Activation-inducible TNFR family receptor, nome con cui può venire identificato in lingua inglese il recettore TNFRSF18